Новиковский сельсовет — название нескольких муниципальных образований и административно-территориальных единиц в России:

Россия 
 Новиковский сельсовет — в Бийском районе Алтайского края.
 Новиковский сельсовет — в Фёдоровском районе Башкортостана.
 Новиковский сельсовет — в Староюрьевском районе Тамбовской области.

Украина 
 Новиковский сельский совет — входит в состав Збаражского района Тернопольской области